Les députés de la quatrième législature du Landtag de Bade-Wurtemberg sont les députés du Landtag de Bade-Wurtemberg élus lors des   pour la période 1964-1968.

Liste des députés

Articles connexes 
 Élections législatives de 1964 dans le Bade-Wurtemberg
 Cabinet Kiesinger III
 Cabinet Filbinger I

04